Воскотопка в пчеловодстве — устройство для получения воска из пчелиных сотов
 Воскотопка в стоматологии